El municipio de South Salem (en inglés: South Salem Township) es un municipio ubicado en el condado de Greenwood en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 95 habitantes y una densidad poblacional de 0,42 personas por km².

Geografía 
El municipio de South Salem se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 226.93 km², de la cual 225,08 km² corresponden a tierra firme y (0,82 %) 1,85 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 95 personas residiendo en el municipio de South Salem. La densidad de población era de 0,42 hab./km². De los 95 habitantes, el municipio de South Salem estaba compuesto por el 100 % blancos. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Greenwood (Kansas)